Ошпье — фамилия.

Известные носители:
 Ошпье, Виктор
 Ошпье, Морис